Schuncke oder Schunke ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Rose Schunke (1935–2016), erste Nachrichtensprecherin im deutschen Fernsehen, siehe Anne-Rose Neumann
 Ernst Schunke (1862–1936), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Ilse Schunke (1892–1979), deutsche Einbandforscherin
 Johann Gottfried Schuncke II. (1777–1861), deutscher Hornist am Stuttgarter Hof
 Klara Schunke (vor 1861–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Ludwig Schuncke (1810–1834), deutscher Pianist und Komponist
 Sebastian Schunke (* 1973), deutscher Jazzmusiker und Jurist
 Wolf Schunke (* 1940), deutscher Diplomat

Siehe auch:

 Schuncke (Musikerfamilie)
 Zschunke
 Schunk
 Schunck
 Schunkendorf
 Schunkeln
 Dschunke (junk)